La saison 2008-2009 est la quarantième saison du KAC de Kénitra en première division.

Effectif

Maillots de la saison

Mercato - Été 2008

Arrivées 
 Mohcine Kouairi de l'Ittihad Fkih Ben Salah
 Driss Hjabou de Renaissance Tiflet
 Éric Traoré de l'ASC Diaraf
 Yassine Boukhari de l'ASO Chlef
 Abdelmoula Berrabeh du Mouloudia d'Oujda
 cherifa abdelhak du Ajax Amsterdam

Départs 
 Ahmed Ouali Alami vers Wydad de Casablanca
 Adnane Touiza vers Al Shamal Qatar
 Rachid Reggadi vers Kawkab de Marrakech
 Younes Habil vers FAR de Rabat

Faits marquants de la saison 
Le KAC a repris l'entrainement pour la nouvelle saison le  à Kénitra.

Le 31 juillet, l'équipe est parti au Centre sportif Ain Draham en Tunisie pour une concentration de 10 jours jusqu'au 10 août.

Par ailleurs, le Stade Municipal de Kénitra s'est doté d'une pelouse synthétique à la place de la pelouse naturelle largement critiquée la saison précédente.

Début août 2008, le club a signé un contrat de sponsoring avec l'équimentier américain Sarson Sports ainsi qu'avec l'entreprise marocaine de l'immobilier Jet Sakane.

Les rencontres de la saison

Matchs d'avant-saison

Botola

Phase aller

Coupe du Trône

Liens externes 
  Site officiel du club

Kénitra
Saison du KAC de Kénitra
Kénitra